Женская сборная Англии по кёрлингу — представляет Англию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Англии ().

На зимних Олимпиадах и зимних Универсиадах некоторые игроки сборной Англии выступают в составе сборной Великобритании.

Результаты выступлений

Чемпионат мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1976—1980, 1986—1990, 1993—1995, 1997, 2003, 2008—2009 сборная Англии выступала в дивизионе «А», в 1981—1985, 1991—1992, 1996, 1998—2002, 2004—2007, 2010—2022 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Англии по кёрлингу
 Женская сборная Великобритании по кёрлингу
 Смешанная сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу
 Сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Англии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Англии по кёрлингу

Ссылки 
 Англия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Англии

Англия
Кёрлинг в Англии
Кёрлинг
Женский кёрлинг